Csörgő-lyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Csörgő-lyuk, mátraszentimrei barlang.
 Csörgő-lyuk, a Csörgő-forrásbarlang másik neve.

Hasonló név

 Csörgőlyuk, a Csörgő-lyuk másik neve.